Butilen karbonat se obično odnosi na 1,2-Butilen karbonat, mada se isto takom može odnositi na:
cis-2,3-Butilen karbonat
trans-2,3-Butilen karbonat

Vidi još
Propilen karbonat
Etilen karbonat, ili dioksolan-2-on